Гельмут () — німецьке чоловіче ім'я.

Відомі носії імені
 Гельмут Карл Бернхард фон Мольтке
 Гельмут Вальтер
 Гельмут Бергер
 Гельмут Віль
 Гельмут Дорнер
 Гельмут Гассе
 Гельмут Греттруп
 Гельмут Коль
 Гельмут Шен
 Гельмут Сенекович
 Гельмут Шмідт
 Гельмут Мольтке (молодший)
 Гельмут Лент
 Гельмут Кремерс
 Гельмут Квіцрау
 Гельмут Ран
 Гельмут Казер
 Гельмут Лахенман
 Гельмут Роде
 Гельмут фон Панвіц
 Гельмут Маєр

Німецькі імена